

Patronyme 

 Alexis Ricordeau (?-1931), avocat français.
 Georges-Pascal Ricordeau (né en 1963), peintre et sculpteur français ;
 Marion Ricordeau (née en 1986), golfeuse française ;

Toponyme 

 Place Alexis-Ricordeau, une place du centre-ville de Nantes.